Tsentraluri stadioni (georgiska: ცენტრალური სტადიონი) är ett vanligt namn på fotbollsarenor i Georgien. Tsentraluri stadioni kan syfta på:

Tsentraluri stadioni Tbilisi – Tsentraluri stadioni i Tbilisi
Tsentraluri stadioni Batumi – Tsentraluri stadioni i Batumi
Tsentraluri stadioni Kobuleti – Tsentraluri stadioni i Kobuleti
Tsentraluri stadioni Satjchere – Tsentraluri stadioni i Satjchere
Tsentraluri stadioni Martvili – Tsentraluri stadioni i Martvili